

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Sokółki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Sokółki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie 
 Sokółki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi